Петрашівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Петрашівська сільська рада — Вінницька область, Теплицький район
 Петрашівська сільська рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Петрашівська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Петрашівська сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район
 Петрашівська сільська рада — Чернівецька область, Герцаївський район